Esistono due comuni francesi con questo nome

 Warcq – Ardenne
 Warcq – Mosa